Тонни де Йонг () — конькобежка из Нидерландов. Двукратная чемпионка Европы, многократная призёрка чемпионатов мира, многократная чемпионка Нидерландов, участница трёх Зимних Олимпийских игр.

Биография 
В 1993 и 1994 годах принимала участие на чемпионатах мира среди юниоров.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере участвовала на трёх дистанциях, став 10-й на 1500 м, 11-й на 3000 и 5000 м.

В 1995 году стала третьей на чемпионате Европы.

В 1997 году Тонни де Йонг стала новатором в конькобежном спорте, впервые применив коньки с отрывным лезвием (клапы), это позволило ей выиграть чемпионат Нидерландов, чемпионат Европы и стать третьей на чемпионате мира в классическом многоборье. 

На Олимпийских играх 1998 года в Нагано не завоевала медалей, лучшим результатом стало 5-е место на 5000 м.

В 1999 году вновь выиграла чемпионат Европы и стала призёркой чемпионатов мира в классическом многоборье и на отдельных дистанциях.

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити вновь не смогла завоевать медалей. По окончании Олимпиады завершила спортивную карьеру.

Ссылки 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Нидерландов
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Нидерландов по конькобежному спорту